Людвиг Шуберт (иногда Луи Шуберт):
 Шуберт, Людвиг (1806—1850) — немецкий дирижёр и композитор.
 Шуберт, Людвиг (1828—1884) — немецкий композитор и скрипач.
 См. также 
 Шуберт, Франц Людвиг (1804—1868) — немецкий музыковед.